Погребовский сельский совет () — входит в состав Глобинского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Погребы.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Погребы
 с. Каневщина

Примечания